Die Kommenden bezeichnet
 Die Kommenden (Künstlervereinigung), künstlerisch-literarische Vereinigung in Berlin (um 1900)
 Die Kommenden (Zeitschrift, 1926) (Volltitel: Die Kommenden. Zeitung des jungen Deutschland), jugendbewegte Wochenzeitung (1926–1933) 
 Die Kommenden (Zeitschrift, 1946) (Volltitel: Die Kommenden. Unabhängige Zeitschrift für freies Geistesleben),  anthroposophische Zeitschrift (1946–1990)